Cure (rivier), een rivier in Bourgondië
The Cure, een new-waveband
CURE (afvalbedrijf), een afvalbedrijf in zuidoost Noord-Brabant
Cure, een Japanse horrorfilm uit 1997, alternatieve titel Kyua
Geneesmiddel, Nederlandse vertaling van cure